Lost in the Trees — американская оркестровая поп-фолк группа из Чапел-Хилл, штат Северная Каролина. Группа записывалась на лейблах Trekky Records и ANTI-Records. В состав входили: Ари Пикер (лирика / вокал), Эмма Нодеау (валторна / вокал), Дрю Анагност (виолончель), Дженавьиев Варга (скрипка) и Марк Дуамен (туба). Среди музыкантов, повлиявших на него, вокалист и автор песен группы Ари Пикер упоминал Бетховена, Radiohead, Вивальди, Neutral Milk Hotel, Сен-Санса и OutKast.

История 

Lost in the Trees образована в 2007 году, когда вокалист / гитарист Ари Пикер родом из Чапел-Хилл собрал группу музыкантов, чтобы записать EP Time Taunts Me на инди-лейбле Trekky Records. Пикер начал свою музыкальную карьеру в качестве члена рок-группы The B-Sides. После учёбы в музыкальном колледже Беркли он решил заняться музыкой более оркестрового толка. После выхода Time Taunts Me Пикер вернулся в Северную Каролину и собрал свою группу с помощью оркестра Беркли, а также Trekky Records.

All Alone In An Empty House и подписание контракта с ANTI-Records. 

All Alone In An Empty House был первоначально выпущен на Trekky Records в 2008 году. После подписания контракта с ANTI-Records 1 марта 2010 года, они переиздали All Alone In An Empty House на ANTI-Records 10 августа 2010 года.

Боб Боилен из NPR рассмотрел альбом так:

Keelan H. из Sputnik Music говорит:

Time Taunts Me был переиздан 4 февраля 2011 года на Trekky Records с добавлением ранее не издававшихся треков.

Church That Fits Our Needs 

20 марта 2012 года, ANTI-Records выпустила A Church That Fits Our Needs, второй альбом Lost in the Trees, записанный на этом лейбле.

Пикер основал альбом в основном вокруг самоубийства его матери в 2008, о том, что:

Rolling Stone описал альбом как:

PopMatters заявил, что:

A Church That Fits Our Needs достиг 9 места в Billboard's Heatseeker’s Albums.

Дискография 

2007 — Time Taunts Me [EP]
2010 — All Alone In An Empty House
2012 — A Church That Fits Our Needs
2014 — Past Life

Примечания 

Фолк-группы США
Музыкальные коллективы из Северной Каролины